Тетерук:

Птахи 
 Тетерук, або тетерев (Tetrao tetrix) — птах ряду куроподібних.

Тетеру́к — українське прізвище. Відомі носії:
 Андрій Тетерук — український військовик, командир добровольчого батальйону «Миротворець», член Військової ради «Народного фронту».
 Арсеній Тетерук — громадський діяч, композитор, український активіст у Бересті.
 Тетерук Лариса Петрівна — керівник відділу Головного управління Апарату Верховної Ради України, заслужений юрист України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук